Maldoner ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Leopold Maldoner (1694–1765), vorderösterreichisch-deutscher und Schweizer Archivar und Historiker
 Robert Maldoner (1954–2013), österreichischer Holzbildhauer und Fachschulleiter